Овчарня:

 Овчарня — помещение для содержания овец.
 Овчарня — село на Украине, находится в Черневецком районе Винницкой области.